Zu den Strecken des Fahrplanfelds 701 (Baden–Turgi–Koblenz–Waldshut/Zurzach) siehe:

 Bözbergstrecke (Baden–Turgi)
 Bahnstrecke Turgi–Koblenz–Waldshut
 Bahnstrecke Koblenz–Winterthur (Koblenz–Zurzach)

700…